Ernolsheim-Bruche, Bas-Rhin
 Ernolsheim-lès-Saverne, Bas-Rhin